Loum ist der Familienname folgender Personen:

 Mamadou Loum (* 1996), senegalesischer Fußballspieler 
 Mamadou Lamine Loum (* 1952), senegalesischer Politiker
 Momodou Loum (* 1976), gambischer Fußballspieler
 Oumar Loum (* 1973), senegalesischer Sprinter
 Seydou Loum (* 1973), senegalesischer Sprinter 

Loum ist der Name folgender Orte:
 Loum (Kamerun), Stadt in der Region Littoral